Lechevalier peut faire référence à :

Patronyme 

 Bernard Lechevalier, neurologue français

 Christelle Lechevalier (1968-), femme politique française
 Hubert A. Lechevalier, microbiologiste français
 Jean Lechevalier (1896–1971), érudit franco-canadien, professeur d'université et philologue classique
 Jean-Baptiste Lechevalier (1752–1836), astronome français, historien de l'art et archéologue
 Mary P. Lechevalier, microbiologiste française
 Raoul Lechevalier (1522-1572), professeur français de langue hébraïque

Autres 
 Lechevalier-Mailloux, marque commerciale fromagère

Voir aussi